Пілатус (гори) — гірський масив в швейцарських Альпах.
 Пілатусбан — найстрімкіша у світі зубчаста залізниця (Швейцарія).
 Pilatus Aircraft — швейцарська авіабудівна компанія,